2 cieki wodne w Polsce:
 Zalesianka – struga, dopływ Chodelki
 Zalesianka – struga, dopływ Wieprza